Molosinek (Chaerephon) – rodzaj ssaka z podrodziny molosów (Molossinae) w obrębie rodziny molosowatych (Molossidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce (włącznie z Madagaskarem), południowej i południowo-wschodniej Azji oraz Australii i Oceanii.

Morfologia 
Długość ciała (bez ogona) 42–90 mm, długość ogona 24–52 mm, długość ucha 9–27 mm, długość tylnej stopy 4–14 mm, długość przedramienia 32–54 mm; masa ciała 5–38 g.

Systematyka

Etymologia  
 Chaerephon: Chaerephon ( Khairephōn) (470/460-403/399 p.n.e), starożytny Grek najlepiej zapamiętany jako lojalny przyjaciel i zwolennik Sokratesa, wspomniany przez Arystofanesa; jego pseudonim brzmiał „Nietoperz” ponieważ nigdy nie wychodził za dnia.
 Lophomops: gr. λοφος lophos „grzebień”; rodzaj Mops  (mops). Gatunek typowy: Chaerephon (Lophomops) chapini .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Chaerephon aloysiisabaudiae  – molosek książęcy 
 Chaerephon ansorgei  – molosek sawannowy
 Chaerephon bemmeleni  – molosek liberyjski
 Chaerephon bivittatus  – molosek plamkowany
 Chaerephon chapini  – molosek blady
 Chaerephon gallagheri  – molosek tajemniczy
 Chaerephon leucogaster  – molosek białobrzuchy
 Chaerephon major 	– molosek sudański
 Chaerephon nigeriae 	– molosek nigeryjski
 Chaerephon tomensis  – molosek zatokowy
 Chaerephon pumilus  – molosek drobny
 Chaerephon russatus  – molosek rdzawy
 Chaerephon pusillus 
 Chaerephon atsinanana  – molosinek madagaskarski 
 Chaerephon jobimena  – molosek rudawy
 Chaerephon johorensis  – molosek malajski 
 Chaerephon plicatus  – molosek pomarszczony
 Chaerephon bregullae  – molosek fidżyjski
 Chaerephon solomonis  – molosek wyspowy
 Chaerephon jobensis  – molosek fałdousty

Przypisy 

Molosowate